El término Yaguarón puede referirse a:
 Yaguarón (Río Grande del Sur), municipio brasileño; 
 Río Yaguarón, río que separa Uruguay de Brasil; 
 Yaguarón (Paraguay), ciudad paraguaya; o
 Cerro Yaguarón, cerro paraguayo.
 Calle Yaguarón, calle de Montevideo, Uruguay.
 Río Yaguarón (ROU 16), patrullero de la clase Marine Protector.